Джолли () — английская фамилия, известные носители:

 Джолли, Итан (род. 1997) — гибралтарский футболист.
 Джолли, Клиффорд (1921—1995) — лётчик-ас ВВС США, участник Второй мировой и Корейской войн.
 Джолли, Майкл (род. 1977) — английский футбольный тренер.
 Джолли, Марни (род. 1948) — сингапурская и малайзийская пловчиха.
 Джолли, Стив (род. 1975) — американский футболист.